Elvange kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Elvange, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Luxemburg 

 Elvange-lès-Burmerange, ort, Grevenmacher,